Tri je lahko:
 število 3: tri
 roman Petra Zupanca: Tri